Терор ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 25,70 км². Население — 12944 человека (на 2010 год).

Население

Города-побратимы 
 Адехе, Испания (2001)

Примечания

Ссылки 
 Página Web del municipio
 Web Municipal en el Cabildo Insular

Муниципалитеты Лас-Пальмаса